Ротхаргебирге () — средневысотные горы в Германии.

Самая высокая гора — Лангенберг (843,2 м). Ротхаргебирге является частью Рейнских Сланцевых гор.

Примечания 

Горы Северного Рейна-Вестфалии
Ландшафтные регионы Северного Рейна-Вестфалии
Рейнские Сланцевые горы